Флора́н Амодьо́ (; род. 12 мая 1990, Собрал, Бразилия) — французский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион Европы (2011), серебряный призёр Гран-при Франции (2010), четырёхкратный чемпион Франции (2010, 2013—2015) и участник Олимпийских игр (2010, 2014).

Карьера 
Флоран родился в Бразилии, остался сиротой и был усыновлён во французскую семью. У него есть гражданство и Франции, и Бразилии. На коньках Амодьо начал кататься в возрасте четырёх лет, а спустя некоторое время его заметил на сеансе массового катания тренер Бернар Глессер, с которым они сотрудничали до 2009 года. 

Когда Флорану было 12 лет, ему пришлось на 18 месяцев прекратить заниматься спортом из-за остеохондроза в коленях.

На международный уровень Флоран вышел в сезоне 2005—2006, он принял участие в юниорской серии Гран-при, но не слишком удачно — стал 11-м и 15-м в Польше и Андорре.

В 2008 году он выиграл чемпионат Франции среди юниоров, а на «взрослом» чемпионате стал четвёртым.

В сезоне 2008—2009 выиграл финал юнирского Гран-при, затем стал вторым вслед за Брианом Жубером на чемпионате Франции, обогнав таких опытных спортсменов как Албан Преобер и Янник Понсеро.

В следующем сезоне, в отсутствие Жубера, пропускавшего национальное первенство из-за травмы, впервые в карьере, стал чемпионом Франции.

Сезон 2010—2011 складывается наиболее удачно для Флорана. Он занимает третье место на турнире NHK Trophy и второе на Trophée Eric Bompard тем самым квалифицируясь в финал Гран-при. На чемпионате Франции—2011 Флоран допустил ряд ошибок и занял второе место, уступив Бриану Жуберу. На чемпионате Европы из-за серьёзных ошибок лидеров Флоран вышел на первое место после короткой программы. В произвольной программе он проиграл Жуберу, но запаса баллов хватило для победы на турнире.

Не совсем удачно выступил в олимпийский сезон. В после олимпийский сезон он начал в сентябре на Кубке Ломбардии, где финишировал в шестёрке.

Незадолго до чемпионата Европы 2016 года заявил о завершении спортивной карьеры в любительском спорте. В Словакии на европейском чемпионате не совсем удалась короткая программа, однако в произвольной он выступил превосходно. В сумме ему совсем немного не хватило до пьедестала.

Результаты

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Франции
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года